Шкема () — литовская фамилия.

Известные носители 

 Шкема, Антанас (1911—1961) — литовский писатель, драматург, актёр и режиссёр.
 Шкема, Казис (1908—1991) — литовский и американский шахматист.

